Erőgépek – jármű vagy munkagép erőforrása, motorja
 Áthajtómű – a jármű motorja és kerekei közötti erőátvitelt biztosító szerkezetek (kuplung, sebességváltó, kardántengely stb.) együttese